Edward Peil Jr. – attore statunitense
 Edward Peil Sr. – attore statunitense
 Mary Beth Peil – attrice e soprano statunitense